Krasnogorskij rajon  è un toponimo che indica numerosi rajon della Russia:

Krasnogorskij rajon, rajon del Territorio dell'Altaj
Krasnogorskij rajon, rajon della Oblast' di Brjansk
Krasnogorskij rajon, rajon della Oblast' di Mosca
Krasnogorskij rajon, rajon dell'Udmurtia

Pagine correlate 

Krasnogorsk